Das FIBT-Skeleton-Ranking 2014/15 ist eine von der Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing (FIBT) erstellte Art Weltrangliste im Skeletonsport der Saison 2014/15. In die Wertung gingen alle Ergebnisse aus den vier offiziellen Rennserien (Weltcup (WC), Intercontinentalcup (ICC), Europacup (EC) und Nordamerikacup (NAC)) der FIBT im Skeleton sowie die Ergebnisse der Juniorenweltmeisterschaft 2015 (JWM) ein. Anhand des Rankings wurden die Nationen-Quotenplätze für die Skeleton-Weltmeisterschaft 2015 und die Quotenplätze für die vier Rennserien der Saison 2015/16 verteilt.

Die Tabelle zeigt, wie viele Punkte in den einzelnen Rennserien und Wettbewerben für das FIBT-Skeleton-Ranking errungen werden können. Für EC und NAC gilt die Sonderregelung, dass bei weniger als acht Teilnehmern reduzierte Punkte vergeben werden; es müssen jedoch mindestens sechs Athleten aus drei Nationen am Start sein.

Ranking Männer

Ranking Frauen

Weblinks 
 FIBT-Rankings
 Ranking Männer, abgerufen am 14. März 2015.
 Ranking Frauen, abgerufen am 14. März 2015.

Skeleton